C12H16N2 – formula molecolare dell'alfa-etiltriptamina
C12H16N2 – formula molecolare della dimetiltriptammina

Formule molecolari